Чернатешти има више значења:

 Чернатешти (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Чернатешти (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Општина Чернатешти (Бузау), општина у округу Бузау у Румунији
 Општина Чернатешти (Долж), општина у округу Долж у Румунији